Mi Banda El Mexicano es un grupo musical de Technobanda procedente de Alvarado, Veracruz México. Son los compositores de los temas No bailes de caballito y Feliz, feliz, ambas muy populares en México y países de Hispanoamérica en los años 90. Es célebre también su reinterpretación de la canción Un ramito de violetas de la cantautora española Cecilia.

Historia 
Creado en 1973 originalmente como un grupo de rock y más tarde vérsatil, fue en los años 80 cuando decidieron grabar temas de banda sinaloense sintetizada y a partir de 1990 del estilo tecnocumbia o technobanda. La agrupación original fue creada por Casimiro Zamudio, Jorge Hopkins y Francisco Vidriales y en los años 80 se integró Germán Román como baterista y segunda voz. El primer nombre fue Grupo El Mexicano nombre usado hasta 1992, a partir de 1993 se les conoce como Mi Banda El Mexicano.

Su éxito traspasó fronteras, pues no sólo en México eran reconocidos y admirados por su talento, sino también en los Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. En 1993 el tema No bailes de Caballito, composición de Casimiro Zamudio, los llevaría a la cima del éxito en conjunto con las interpretaciones de Germán Román tales como: Mary, la orgullosa, Help! (Ayúdame), Quien piensa en ti y la inolvidable Un ramito de violetas, tema original de Cecilia, que es recordado por grandes y chicos miembros del público latino con su ritmo que sonaba a diario en casi todas las estaciones de radio del país, como en la Ke-Buena de la capital mexicana y otras reconocidas en interior del país y en la zona transfronteriza norte y sur.

Llegaron a presentarse en programas de mayor audiencia nacional tales como: Siempre en domingo, Al fin de Semana, Acapulco Fest.

En 1996 actuaron en la película No bailes de caballito y en 1997 tuvieron una breve pero significativa participación en la cinta Sangre de Rey (interpretando el tema La Morena), dirigida por Ramón Barba Loza y cuyo personal estaba integrado por: Fernando Casanova, Luis Estrada, Diana Golden, Ana Luisa Peluffo, Fernando Sáenz, y la participación de los siguientes intérpretes: Joan Sebastian, Banda El Recodo, Banda R-15, Los Tucanes de Tijuana, Grupo Soldados del Amor, Los Rieleros del Norte, etc.

Así también, realizaron una grabación en vivo con su disquera Discos Musart que fuera grabada en el escenario más grande de la época de la música grupera el "Río Nilo" en el estado de Jalisco, esto en 1997.

Separación y bandas posteriores 
Debido a diferencias personales, la agrupación se separó en 2001, trayendo consigo una ardua pelea por los derechos del concepto de la banda. 

Derivado de la disputa por los derechos del nombre los integrantes de la banda utilizan distintos nombres para actuar. Germán Roman formó su propia banda denominada Germán Román y su Banda República conservando el ritmo de caballito, llamándola posteriormente Mi Banda El Mexicano de Germán Román. En 2007, Casimiro Zamudio, reapareció en la escena musical con su nueva banda denominada Superestelar El Mexicano, ahora incursionando en el ritmo de reguetón, fusionándolo con caballito, dando lugar a un nuevo estilo que denominó cabatón o perretón.

En 2009, Jorge, Pancho y Casimiro, tres de los elementos originales de esta technobanda, se reunieron a fin de formar lo que fue Mi Banda El Mexicano, pero Germán Román fue el único que no participó en este reencuentro debido a supuestas diferencias personales con Casimiro Zamudio. Ahora existen dos bandas; "Su Majestad, Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio" y "Mi Banda El Mexicano de Germán Román".

Estilo musical 

Su estilo se caracteriza principalmente en el uso de instrumentos electrónicos como batería electrónica, bajo eléctrico y sintetizadores en vez de los elementos tradicionales del género como trompetas, clarinetes, trombones, tambora, tuba, percusiones y tarolas para ejecutar el ritmo de la technobanda y más formalmente tecnocumbia ya conocida en aquel entonces y que más tarde daría lugar al baile llamado quebradita, posteriormente con arreglos de esta agrupación dio paso a un estilo llamado caballito, con un movimiento más movido con un ritmo de 2/4 de tiempo, combinaban varias vertientes musicales, entre ellas la norteña como en el tema La flaca.

Dentro de sus instrumentaciones tiene insertado los cambios musicales tanto en el bajo como en sintetizadores de la música disco y funk de los años 70 de Estados Unidos a pesar de geográficamente no tener cierta relación (occidente de México), ejemplos de ellos son sus temas "Qué sabrosa está" y el Mambo Lupita, original de Dámaso Pérez Prado.

Premios y reconocimientos 

Fueron merecedores de reconocimientos tan importantes como el de los Premios Furia Musical en repetidas ocasiones. Temas musicales como La Morena, La Bota y Ramito de Violetas se colocaron en listas de popularidad de México y los Estados Unidos. En el caso de Ramito de Violetas, el tema vendió más de 1 millón de copias y estuvo 20 semanas en listas de Billboard.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2017: Su Majestad Mi Banda El Mexicano
 2000: Cómprate un perro (Último disco del cuarteto)
 1999: ¡Todos a bailar! Mambos al estilo de...
 1998: Otra vez
 1998: 100% Mexicano
 1996: Mi Banda el Mexicano (La morena)
 1995: Fuera de serie
 1993: Mi Banda El Mexicano (Bailando de caballito)
 1992: A bailar...de caballito!! (Último disco en Discos Guía, más tarde relanzado el mismo año por Musart)
 1991: Pa' que lo bailes
 1990: Cumbias:Ya llegó
 1989: Puro Veneno: Corridos con Banda
 1989: El hijo desobediente
 1988: Puras de rompe y rasga (Primer disco en Discos Guía)

Álbumes en vivo 

 2009: Mi Banda El Mexicano En Vivo (reedición del álbum En vivo de 1997 con 5 temas no incluidos anteriormente)
 1997: En Vivo en El Río Nilo

Álbumes Remix 

 1996: Latin Músico Mix
 1995: Super Remix
 1994: Remix
 1993: Remix Vamos Al Dancing De Caballito

Álbumes de Compilación 

 2015: Mexicanísimo
 2012: Mi Banda el Mexicano
 2012: Éxitos
 2006: Prende Tu Fiesta
 2005: Mi Historia - Mi Banda el Mexicano
 2005: A Seguir Bailando con El Mexicano
 2004: De Reventón con Mi Banda El Mexicano
 2002: Baile Sin Parar Con El Mexicano
 2001: 15 Éxitos - Mi Banda el Mexicano
 1994: 12 Éxitos Lo Mejor de Mi Banda el Mexicano
 1993: 16 Enormes Éxitos Grupo El Mexicano

Éxitos populares de la agrupación 

 Ramito de violetas
 Help! ayúdame
 La bota
 No bailes de caballito
 Mambo Lupita
 Quien piensa en ti
 Mary la orgullosa
 Ma me mi mo mu
 La morena
 Dónde estarás
 Que sabrosa está
 La chela
 Bailando de caballito
 Pelotero a la bola
 La chevecha
 La chinita
 Mambo #8
 La flaca
 Ya llegó
 Pa' que lo bailes
 Feliz, feliz
 Así se baila
 La negrita

Referencias 

 Revista Furia Musical
 Periódico Noroeste 2007-02-2
 Periódico El Universal Martes 5 de junio de 2007
 Programa Televisivo  Siempre en Domingo, Televisa S.A.
 Programa Televisivo  Al Fin de Semana, Televisa S.A.

Véase también 
 Mi Banda El Mexicano de Germán Román
 Superestelar El Mexicano de Casimiro Zamudio
 Tecnocumbia
 Caballito
 Technobanda

Grupos de cumbia de México
Grupos de música de México